Szeryf Kaja na Dzikim Zachodzie (ang. Sheriff Callie's Wild West, od 2014) – amerykański serial animowany stworzony przez George’a Evelyna, Holly Huckins i Denisa Morella. Wyprodukowany przez DHX Media (producenta seriali My Little Pony: Przyjaźń to magia i Littlest Pet Shop) oraz Wildbrain (producenta serialu Opowieści z Kręciołkowa). Serial wykonany techniką trójwymiarową CGI.

Premiera serialu miała miejsce 20 stycznia 2014 roku na amerykańskim Disney Junior. W Polsce premiera serialu zadebiutowała 10 maja 2014 roku na antenie Disney Junior.

Fabuła 
Serial opisuje perypetie kotki imieniem Kaja, która za sprawą swojego magicznego lassa sprawia, że wszystko wokół niej staje się bardziej przyjazne. Wraz ze swoimi przyjaciółmi – dzięciołem Peckiem i kaktusem Tobym przeżywa niesamowite przygody.

Wersja polska 
Wersja polska: SDI Media Polska
Reżyseria: Artur Kaczmarski
Dialogi: 
 Małgorzata Kochańska (odc. 1-23, 29-38, 40-41, 45),
 Barbara Robaczewska (odc. 24-28, 39, 42-44)
Teksty piosenek: Róża Maczek, Marek Robaczewski
Kierownictwo muzyczne: Juliusz Kamil Kuźnik
Kierownictwo produkcji: Beata Jankowska
Dźwięk: Łukasz Fober
Montaż: Magdalena Waliszewska (odc. 1-10, 13-15, 17, 19, 22-23)
W wersji polskiej udział wzięli:
 Joanna Węgrzynowska-Cybińska – Kaja
 Anna Sztejner – Toby
 Krzysztof Cybiński – Peck 
 Jarosław Boberek –
 wujek Bun,
 szeryf Miód
 Beata Wyrąbkiewicz – Priscilla
 Robert Tondera –
 bankier Baxter,
 Sprytny Eddie
 Grzegorz Pawlak –
 farmer Smrodek,
 Lampart McGrow
 Anna Apostolakis-Gluzińska – Ella
 Mieczysław Morański –
 doktor Kwakacz,
 Pecos
 Janusz Wituch – Drudny Dan
 Miłogost Reczek – Tio Tortuga
 Artur Pontek – Dilon
 Krzysztof Plewako-Szczerbiński – 
 Jay Jay,
 Cody,
 Travis,
 Teddy
 Joanna Pach-Żbikowska – Klementyna
oraz:
 Artur Kaczmarski – Dusty
 Wojciech Paszkowski – wujek Bun
 Anna Szymańczyk – bóbr
 Klementyna Umer
 Wojciech Żołądkowicz

Lektor: Artur Kaczmarski

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2014